Серге́й Васи́льевич Ха́рченко:
 Харченко, Сергей Васильевич (1923—1995) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Харченко, Сергей Васильевич (род. 1945) — казахстанский журналист.